Slovo Platan může mít několik významů 

Platan – rod stromů z čeledi platanovitých

 Platan (pivo) je značka piva vyráběná v Pivovaru Platan

Související články o památných platanech:
 Dvořákův platan
 Mikulovský platan
 Platanová alej v Luži
 Platan ve Skalici
 Sadový platan
 Tažovický platan